Solotarjow ist der Familienname folgender Personen:

 Jegor Iwanowitsch Solotarjow (1847–1878), russischer Mathematiker
 Wassili Andrejewitsch Solotarjow (1872–1964), russischer Komponist
 Wladislaw Andrejewitsch Solotarjow (1942–1975), sowjetischer Komponist und Bajan-Spieler